Racconto d'autunno, film diretto da Domenico Campana (1980)
Racconto d'autunno (Conte d'automne), film diretto da Éric Rohmer (1998)
Racconto d'autunno, romanzo di Tommaso Landolfi.